Tallchief ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Tallchief (1925–2013), US-amerikanische Primaballerina
 Marjorie Tallchief (1926–2021), US-amerikanische Tänzerin

en:Tallchief